Алексе́й Родио́нов:
 Родионов, Алексей Алексеевич (1922—2013) — советский дипломат, министр иностранных дел РСФСР (1968—1971).
 Родионов, Алексей Борисович (род. 1947) — советский и российский кинооператор.
 Родионов, Алексей Васильевич — первый секретарь Иссык-Кульского обкома КПСС
 Родионов, Алексей Викторович (1853—1919) — участник Русско-турецкой войны 1877—1878, генерал от кавалерии.
 Родионов, Алексей Вячеславович (род. 1986) — российский кинооператор.
 Родионов, Алексей Иванович (род. 1940) — председатель Куйбышевского горисполкома.
 Родионов, Алексей Олегович (род. 1994) — казахстанский футболист.
 Родионов, Алексей Павлович (1898—1965) — генерал-майор, Герой Советского Союза.